

Televisione
 Game On – serie televisiva britannica del 1995-1998
 Game On – serie televisiva statunitense del 2013
 Game On – serie televisiva canadese del 2015-2016
 Game On – gioco televisivo statunitense del 2002
 Game On – gioco televisivo canadese del 1998-2000
 Game On! – gioco televisivo statunitense del 2020

Musica
 Game On – singolo dei Catatonia del 1998 
 Game On – album di Tina Guo del 2017
 Game On – album dei James Barker Band del 2017

Altro
 Game On – mostra internazionale di videogiochi